Москалі́вщина —  село в Україні, у Сумському районі Сумської області. Населення становить 55 осіб. Орган місцевого самоврядування — Садівська сільська рада.

Географія  
Село Москалівщина знаходиться на березі річки Сухоносівка, вище за течією на відстані 1 км розташоване село Никонці, нижче за течією на відстані 0,5 км розташоване селище Сад, на другому березі річки знаходилося об'єднане з Москалівщиною в 1980-х роках село Липовий Яр. На річці кілька гребель. Поруч проходить автомобільна дорога .

Посилання 
 Погода в селі Москалівщина 

Села Сумської області
Населені пункти Сумського району